Alaksandr Łukaszenka (ur. 1954) – białoruski polityk, prezydent Białorusi od 1994 roku
 Halina Łukaszenka (ur. 1955) – białoruska historyk, żona Alaksandra
 Wiktar Łukaszenka (ur. 1975) – białoruski polityk, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, syn Alaksandra
 Dzmitryj Łukaszenka (ur. 1980) – białoruski działacz sportowy, syn Alaksandra

Zobacz też 
 Łukaszenko